Le terme Laguerne (et ses variantes "Laguernez" et "Laguerné") s'avère un patronyme de famille connu dès le  dans l'ouest de la France. Ce terme peut se référer à:

Personnes
 François Laguerne, un missionnaire catholique ayant exercé son apostolat dans les régions de Beaubassin et du fort Beauséjour en Acadie vers 1750.

Toponymie

 Rivière Laguerne, un affluent de la Grande rivière de la Baleine, dans le territoire non organisé de baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.